

Ударний — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Ударний — селище, Первомайський район, Оренбурзька область